Kevin Janssens (1979-), acteur belge ;
 Kevin Janssens (1986-), joueur belge de football.